Chaïkhzada Babitch, poète bachkir,
Ievgueni Babitch (1921–1972), joueur russe de hockey,

Voir aussi 
Babich